Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de 'HMS Powerful :
 le , un vaisseau de troisième rang de 74 canons, lancé en 1783, détruit en 1812 ;
 le , un vaisseau de second rang de 84 canons, lancé en 1826, utilisé comme cible après 1860, détruit en 1864 ;
 le , un croiseur protégé de la classe Powerful lancé en 1895, renommé HMS Impregnable en 1919, vendu en 1929 ;
 le , un porte-avions de la , commencé en 1945, construction arrêtée en 1946, reprise en 1952, puis vendu au Canada et baptisé NCSM Bonaventure'' (CVL 22).

Powerful